

Persone
James Rossiter (1983) – pilota automobilistico inglese
Jordan Rossiter (1997) – calciatore inglese
Leonard Rossiter (1926-1984) – attore britannico
Margaret W. Rossiter (1944) – storica della scienza statunitense
Mark Rossiter (1983) – calciatore irlandese
Matthew Rossiter (1989) – canottiere britannico
Nicholas Rossiter (1961-2004) – produttore televisivo inglese
Ryan Rossiter (1989) – cestista statunitense naturalizzato giapponese

Altro
 Rossiter – località della Pennsylvania, Stati Uniti d'America